Abbé (původně z aramejštiny) může být:
 katolický kněz bez kněžského úřadu (ve francouzském prostředí vychovatel v šlechtických rodinách)
 ve francouzštině slovo znamená i opat
 Abbé – lidé s tímto oslovením (rozcestník)
 Abbé (jezero) – jezero ve východní Africe
 Ernst Abbe (1840–1905) – německý fyzik, astronom a sociální reformátor
 Abbeho komparátor – přístroj pro přesné měření vlnových délek viditelného světla

Odkazy

Reference

Související články 
 Abe – rozcestník

Externí odkazy